Скаптопара може да се отнася за:

 Скаптопара (), антично селище на мястото на днешен Благоевград
 Скаптопара, археологически парк в Благоевград
 „Скаптопара“, кампус на АУБ в Благоевград

Вижте също 
 Скаптопаренски надпис